Música:
 De película (àlbum de Miliki) (2002), àlbum de Miliki
 De película (àlbum de Gloria Trevi) (2013), àlbum de Gloria Trevi
 De película Tour, gira musical
 De Película, àlbum de Johnny Pacheco (1982)
 De Película, àlbum de Los Tigres del Norte (1991)
 De Película, pel·lícula amb Los Tucanes de Tijuana (1995)
 Televisió:
 De película (canal de televisió), canal de televisió 
 De Película Clásico, canal de televisió 
 De película (programa de televisió), programa de televisió